Александровское училище — учебные заведения Российской империи.

 Александровское военное училище (Москва)
 Александровское городское коммерческое училище (Запорожье)
 Александровское караимское духовное училище (Евпатория)
 Александровское коммерческое училище (Москва)
 :
 Александровское реальное училище (Кременчуг)
 Александровское реальное училище (Смоленск)
 Александровское реальное училище (Тюмень)